Il toponimo Touba può riferirsi a diverse località:

Touba, comune della Costa d'Avorio
Touba, comune della Guinea nella prefettura di Gaoual
Touba, comune della Guinea nella prefettura di Mali
Touba, comune del Senegal